Сборная Джерси по шахматам представляет Джерси на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет шахматная федерация Джерси. Наивысший рейтинг сборной — 2170 (2004).

Шахматные олимпиады

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 

На шахматных олимпиадах чаще других за сборную выступал Jonathan Hawes (7 раз, 1996—2008)

Трансферы 

На олимпиадах с 1982 по 1994 года джерские шахматисты играли за объединённую сборную Джерси-Гернси.

Примечания

Ссылки 

Ш
Д
Шахматы в Великобритании